Tudyka ist der Familienname von

 Kurt P. Tudyka  (* 1935), deutscher Politologe
 Klaus Tudyka (1938–2022), Schriftsteller, Dramaturg und Produzent der DDR
 Reiner Tudyka, deutscher Eishockeyspieler der DDR